CPO () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-ї хромосомі.
 CPO — керівник:
 CPO () — керівник, директор з розвитку продукта.
 CPO () — керівник, директор з закупівель.
 CPO () — керівник, ідентичний до CHRO.
 CPO () — керівник, ідентичний до COO.

Див. також 
 Керівник